Jaroslav Navrátil (tennisser), een voormalig Tsjechisch tennisser en huidig tenniscoach
Jaroslav Navrátil (voetballer), een Tsjechisch voetballer bij Heracles Almelo